Konjenik je lahko:
Konjenik, človek, vojak, ki jezdi konja
igralna karta